Sangaré ist der Familienname folgender Personen:
 Abdoulaye Sangaré (* 1984), mauretanischer Fußballspieler
 Aboubacar Sangaré, burkinischer Fußballspieler
 Badra Ali Sangaré (* 1986), ivorischer Fußballtorhüter
 Drissa Sangaré (* 1987), malischer Fußballspieler
 Gustavo Sangaré (* 1996), burkinischer Fußballspieler
 Ibrahim Sangaré (* 1997), ivorischer Fußballspieler
 Luc Auguste Sangaré (1925–1998), malischer Geistlicher, Erzbischof von Bamako
 Mamadou Sangaré (* 2002), malischer Fußballspieler
 Nazim Sangaré (* 1994), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Nouhoun Sangaré (* 1975), ivorischer Tennisspieler
 Oumou Sangaré (* 1968), malische Musikerin
 Sékou Sangaré (* 1974), malischer Fußballspieler